Кро́шнозеро — топоним
 Крошнозеро — озеро, (Республика Карелия, Пряжинский район).
 Крошнозеро — село, (Республика Карелия, Пряжинский район), административный центр Крошнозерского сельского поселения.